Billy Liar pode se referir a:
 Billy Liar (romance), um romance de Keith Waterhouse de 1959.
 Billy Liar (filme), um filme de 1963 dirigido por John Schlesinger.
 Billy Liar (canção), uma canção de The Decemberists do seu álbum Her Majesty the Decemberists de 2003.
 Billy Liar (banda), uma banda do Reino Unido.

Desambiguação